SPB steht als Abkürzung für:

 Sabah Padi Board, eine ehemalige bundesstaatliche Institution in Malaysia
 die Stadt Sankt Petersburg in Russland
 Schweizerischer Pfadfinderbund, siehe Pfadibewegung Schweiz
 Schynige Platte-Bahn, Zahnradbahn im Berner Oberland
 Shortest Path Bridging, ein Computer-Netzwerk-Standard, siehe IEEE 802.1aq
 Sozialpädagogische Betreuung/Begleitung (in Grundschulen und sozialen Einrichtungen)

SPB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Spree-Neiße (für Spremberg)

SpB steht als Abkürzung für:
 Spartacusbund

SP-B steht für:
 Surfactant Protein B

Siehe auch:
 SPBLinux

Abkürzung